Talodi bezeichnet:
 Talodi (Sprache), eine im Sudan gesprochene Sprache
 Talodi (Sudan), eine Ortschaft im Sudan.